El Torneig de Viena 2015, oficialment conegut com a Erste Bank Open 2015, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 41a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 25 d'octubre del 2015 al Wiener Stadthalle de Viena, Àustria. Fou la primera edició dins de la categoria de les sèries 500, ja que fins aquesta edició pertanyia a les sèries 250.

El tennista valencià David Ferrer va guanyar el cinquè títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2015
ATP World Tour 2015